CRS pueden ser las siglas de:
Catholic Relief Services
Cirugía de reasignación de sexo
Classroom Response Systems
Coma Recovery Scale
Commercial Resupply Services, contratos otorgados por la NASA para envío de carga a la ISS.
Common Reporting Standard, intercambio automático de información financiera entre países
Compagnies Républicaines de Sécurité de la Policía Nacional de Francia.
 Computerised Reservation System
 Coordinate Reference Systems
Custom Robotic Services
Ordo Clericorum Regularium a Somascha (Orden de los Padres Somascos)